Per il significato in fisica, vedi Trasformazione isoterma
 In zoologia l'isotermia è un sistema di termoregolazione degli animali.